Brynolf Wennerberg kan syfta på:

* Brynolf Wennerberg den äldre (1823–1894), svensk konstnär och godsägare
 Brynolf Wennerberg den yngre (1866–1950), svensk-tysk målare, tecknare och grafiker